KQB steht für:
 Karstadt-Quelle-Bank, siehe Valovis Commercial Bank

kqb steht für:
 Kovai (ISO-639-3-Code), Sprache auf Umboi, eine der Papuasprachen

Abkürzung